Oelhaf ist der Familienname folgender Personen:
 Joachim Oelhaf (1570–1630), deutscher Arzt
 Peter Oelhaf (1599–1654), deutscher Jurist und Historiker

Siehe auch:
 Ölhafen